Meintel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Nepomuk Meintel (1816–1872), deutscher Bildschnitzer und Maler
 Paul Meintel (1884–1950), Kunsthistoriker